Айсель Балич — кримськотатарська співачка, музикант. Є володаркою яскравого, та одночасно сильного голосу, що сягає діпазону 4 октави. Артистичний стиль співачки охоплює: класичний, латинський та етно — джаз, фолк, фолк-рок та rhythm and blues. Наставниця дитячого співочого конкурсу «Canli Ses». Народилася в Узбекистані. Мешкає та працює в Криму.

Освіта 
Закінчила Державну музичну консерваторію Узбекистану, факультет естрадного виконання. Протягом декількох років викладала естрадний вокал в Консерваторії. Є володаркою міжнародних співочих нагородю.

Дискографія та пісні 
2006 — Айсель Балич «Not only Jazz»
 Шу Ялтадан
 Узун Індже Бір Йолдаїм
 Adalar sailinde
 Къамышым
 Summer time
 Sevdim Seni
 ARABALAR KELIR DE KECHER
 Can't Take My Eyes Off You (cover)
 Guzel Qirim by Qaradeniz production

Примітки 

Персоналії:Кримські татари
Співачки
Уродженці Узбекистану